

Anatomia
Didimo – sinonimo di testicolo in anatomia umana

Astronomia 
Didymos – asteroide binario del sistema solare

Onomastica
Didimo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Didimo – altro nome dell'apostolo Tommaso
Didimo – cugino dell'imperatore romano Flavio Onorio, ucciso dall'usurpatore Costantino III
Didimo il Cieco – teologo del IV secolo
Didimo Calcentero – grammatico ed erudito del I secolo a.C.
Ario Didimo – grammatico alessandrino
Gabriele Didimo – pastore protestante tedesco del XVI secolo, noto anche col nome di Gabriel Zwilling